El himno de la Rusia libre ( , Gimn Svobodnoy Rossii ) fue un himno propuesto por la República Rusa después de la Revolución de Febrero . La música fue compuesta por el compositor ruso Alexander Gretchaninov y la letra fue escrita por Constantine Balmont . Sin embargo, a diferencia de la Marsellesa de los trabajadores, el Himno de la Rusia libre no fue adoptado por el Gobierno provisional ruso de 1917 ni fue aprobado durante varias reuniones especiales de artistas.

Letra

Referencias 

Himnos de Rusia
Himnos nacionales desaparecidos
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar